Кратер Данжон () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского астронома Андре Данжона (1890—1967) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Северо-восточную часть вала кратера Данжон перекрывает кратер Д’Арсонваль. Ближайшими соседями кратера являются кратер Лангемак на западе-северо-западе, кратер Нехо на севере, кратер Лав на северо-востоке, кратер Перепёлкин на востоке-северо-востоке, кратер Ширакаци на востоке-юго-востоке, кратер Ланжевен на юге и кратер Дельпорт на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 69,3 км, глубина 2,8 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму. Вал кратера значительно разрушен, особенно в южной части. высота вала над окружающей местностью достигает 1290 м. Дно чаши кратера пересеченное, отмечено несколькими небольшими кратерами. Объем кратера составляет приблизительно 4500 км³.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Данжон X относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-11, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-17 
 Фототопографическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны